Кристин Шателейн (; род. в 1978 году, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская . Наиболее известна по таким ролям, как Блейк Драйер в фильме «Пункт назначения», Тейлор Слейт в сериале «Собиратель душ», а также по главной роли в веб-сериале «Риз: Падение королевства».

Фильмография

Ссылки